Griže je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Griže, Ivančna Gorica
 Griže, Sežana
 Griže, Žalec
glej tudi Griža

Naselja v Sloveniji